Il existe trois sortes de ponts roulants : 
 Le pont-roulant qui est appareil de manutention permettant le levage et le transfert de charges lourdes.
 Le pont roulant défensif permettant d'interdire à volonté le passage au-dessus du fossé d'une fortification, qui est un ouvrage militaire.
 The Rolling Bridge est un pont londonien ayant la particularité de pouvoir se replier sur lui-même pour laisser le passage à la circulation fluviale.

Homonymie de monument